Татья́на Ка́рпова:
 Карпова, Татьяна Львовна (род. 1960) — советский и российский искусствовед, заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по научной работе.
 Карпова, Татьяна Михайловна (1916—2018) — советская и российская актриса.
 Карпова, Татьяна Петровна (1948—1989) — швея-мотористка, полный кавалер Ордена Трудовой Славы, лауреат Государственной премии СССР.